Georgiens U21-herrlandslag i fotboll är laget som representerar Georgien i tävlingar för U-21 spelare. Mellan år 2009 och 2011 var Otar Gabelia tränare, men efter två raka förluster mot Spanien i september 2011 valde han att avgå. Han efterträddes av Soso Tjedia, tidigare assistent till A-landslagets tränare Temuri Ketsbaia.

Georgiens U21-landslag bildades 1994 efter Sovjets kollaps. I maj samma år spelade man sin första landskamp, en 3–0-seger över Moldaviens U21-landslag. Trots segern över Moldavien slutade man sist i sin kvalgrupp det året.

U21-EM resultat 
 1960–1990 - Georgiska spelare spelade med Sovjetunionens herrlandslag i fotboll.
 1990–nutid - Georgien har ännu inte lyckats kvala till ett U21-EM-slutspel.

Spelare med flest landskamper

Kvalspelet till U21-EM 2011 
* Uppdaterad 20 september 2010, inga matcher kvar i gruppen

Nyckel: M=Matcher, V=Vunna matcher, O=Oavgjorda matcher, F=Förlorade matcher, GM=Gjorda mål, IM=Insläppta mål, MS=Målskillnad, P=Poäng

Färgkoder

 – Gruppmästare och direktkvalificerade till slutspelet.
 – Eventuellt kvalificerade till utslagningsrunda bland grupptvåor.

Kvalifikation
 Estland, Armenien, Irland, Georgien och Turkiet är utslagna. Gruppettan Schweiz är direktkvalificerade till slutspelet.

Georgiens matcher i U21-EM-kvalet 

 EJB=Ej bestämt

Referenser 
 UEFA:s webbplats
 Georgiens lagprofil, UEFA.com

Noter

Se även 
 Georgiens herrlandslag i fotboll

Fotboll i Georgien
Landslag startade 1994
U21-landslag i fotboll
Georgiska fotbollslandslag